Birgit Schnieber-Jastram (1946-), femme politique allemande.
 Burton Jastram (1910-1995), rameur d'aviron américain.
 Jo Jastram (1928-2011), sculpteur allemand.
 Michael Jastram (1953-), sculpteur allemand, fils de Jo Jastram.
 Thomas Jastram (1959-), sculpteur allemand.